Christchurch ist der Name folgender Orte:

 Christchurch, Neuseeland
 Christchurch (Cambridgeshire), England
 Christchurch (Dorset), England (traditionell zur Grafschaft Hampshire)
 Christchurch (District)
 Christchurch (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Christchurch (Gloucestershire), England
 Christchurch (Virginia), Vereinigte Staaten
 Christchurch (Newport), Wales

Siehe auch:
 Christ Church (Begriffsklärung)
 Mount Christchurch, Berg in der Ross Dependency, Antarktika